Diolo ima više značenja:
 Diolo, Parma
 Diolo, Piacenza